Veitía ist der Familienname folgender Personen:

 Lisneidy Veitía (* 1994), kubanische Leichtathletin
 Yosvany Veitía (* 1992), kubanischer Boxer